Bogue kan syfta på följande platser:

USA 

 Bogue, Kansas, ort, Graham County, 
 Bogue, North Carolina, ort, Carteret County, 

Robotskapade USAförgreningar